|-
|3251 Eratosthenes||6536 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,110|| align=right|0,163|| align=right|00,72|| align=right|5,484||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3252 Johnny||1981 EM4|| align=right|12,0|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|12,73|| align=right|4,349||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3253 Gradie||1982 HQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,249|| align=right|0,199|| align=right|7,43|| align=right|3,372||MBA||28. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3254 Bus||1982 UM|| align=right|11,0|| align=right|3,957|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|7,871||HLD||17. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3255 Tholen||1980 RA|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,365|| align=right|21,35|| align=right|3,652||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3256 Daguerre||1981 SJ1|| align=right|12,4|| align=right|2,779|| align=right|0,098|| align=right|7,83|| align=right|4,631||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|3257 Hanzlik||1982 GG|| align=right|13,5|| align=right|2,251|| align=right|0,171|| align=right|5,56|| align=right|3,377||MBA||15. april 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3258 Somnium||1983 RJ|| align=right|13,4|| align=right|2,207|| align=right|0,196|| align=right|7,56|| align=right|3,278||MBA||8. september 1983||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3259 Brownlee||1984 SZ4|| align=right|10,0|| align=right|3,160|| align=right|0,131|| align=right|15,52|| align=right|5,616||MBA||25. september 1984||Observatorij Palomar||J. Platt
|-
|3260 Vizbor||1974 SO2|| align=right|12,6|| align=right|2,235|| align=right|0,093|| align=right|5,22|| align=right|3,340||MBA||20. september 1974||Krim–Naučnij||L. V. Žuravleva
|-
|3261 Tvardovskij||1979 SF9|| align=right|11,7|| align=right|2,903|| align=right|0,080|| align=right|2,75|| align=right|4,946||MBA||22. september 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3262 Miune||1983 WB|| align=right|10,9|| align=right|3,010|| align=right|0,060|| align=right|9,46|| align=right|5,222||MBA||28. november 1983||Geisei||T. Seki
|-
|3263 Bligh||1932 CN|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,069|| align=right|7,75|| align=right|3,752||MBA||5. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3264 Bounty||1934 AF|| align=right|12,2|| align=right|3,165|| align=right|0,131|| align=right|00,95|| align=right|5,629||MBA||7. januar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3265 Fletcher||1953 VN2|| align=right|13,1|| align=right|2,411|| align=right|0,143|| align=right|6,94|| align=right|3,743||MBA||9. november 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3266 Bernardus||1978 PA|| align=right|13,5|| align=right|1,909|| align=right|0,111|| align=right|26,38|| align=right|2,637||MBA||11. avgust 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3267 Glo||1981 AA|| align=right|13,1|| align=right|2,330|| align=right|0,296|| align=right|23,98|| align=right|3,557||MBA||3. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3268 De Sanctis||1981 DD|| align=right|13,4|| align=right|2,347|| align=right|0,127|| align=right|6,36|| align=right|3,595||MBA||26. februar 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3269 Vibert-Douglas||1981 EX16|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,160|| align=right|17,20|| align=right|4,647||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3270 Dudley||1982 DA|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,331|| align=right|27,65|| align=right|3,150||MBA||18. februar 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; S. J. Bus
|-
|3271 Ul||1982 RB|| align=right|16,7|| align=right|2,102|| align=right|0,396|| align=right|25,05|| align=right|3,047||AMR||14. september 1982||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3272 Tillandz||1938 DB1|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,092|| align=right|3,93|| align=right|3,363||MBA||24. februar 1938 || Turku || Y. Väisälä
|-
|3273 Drukar||1975 TS2|| align=right|11,4|| align=right|3,403|| align=right|0,033|| align=right|14,06|| align=right|6,278||MBA||3. oktober 1975||Krim–Naučnij||L. I. Černych
|-
|3274 Maillen||1981 QO2|| align=right|12,1|| align=right|3,148|| align=right|0,119|| align=right|1,24|| align=right|5,585||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|3275 Oberndorfer||1982 HE1|| align=right|13,1|| align=right|2,333|| align=right|0,181|| align=right|8,59|| align=right|3,563||MBA||25. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3276 Porta Coeli||1982 RZ1|| align=right|12,1|| align=right|3,119|| align=right|0,172|| align=right|2,69|| align=right|5,508||MBA||15. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3277 Aaronson||1984 AF1|| align=right|11,3|| align=right|3,139|| align=right|0,274|| align=right|8,58|| align=right|5,560||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3278 Behounek||1984 BT|| align=right|11,1|| align=right|3,218|| align=right|0,021|| align=right|9,71|| align=right|5,773||MBA||27. januar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3279 Solon||9103 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,203|| align=right|0,174|| align=right|3,17|| align=right|3,270||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3280 Gretry||1933 SJ|| align=right|12,5|| align=right|2,581|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|4,145||MBA||17. september 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|3281 Maupertuis||1938 DZ|| align=right|12,7|| align=right|2,350|| align=right|0,099|| align=right|6,00|| align=right|3,602||MBA||24. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3282 Spencer Jones||1949 DA|| align=right|13,3|| align=right|2,190|| align=right|0,043|| align=right|3,17|| align=right|3,240||MBA||19. februar 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|3283 Skorina||1979 QA10|| align=right|12,7|| align=right|2,397|| align=right|0,101|| align=right|6,90|| align=right|3,711||MBA||27. avgust 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3284 Niebuhr||1953 NB|| align=right|12,9|| align=right|2,766|| align=right|0,386|| align=right|6,67|| align=right|4,600||MBA||13. julij 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|3285 Ruth Wolfe||1983 VW1|| align=right|12,3|| align=right|2,530|| align=right|0,215|| align=right|20,57|| align=right|4,023||MBA||5. november 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3286 Anatoliya||1980 BV|| align=right|12,8|| align=right|2,637|| align=right|0,103|| align=right|13,42|| align=right|4,281||MBA||23. januar 1980||Krim–Naučnij||L. G. Karačkina
|-
|3287 Olmstead||1981 DK1|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,301|| align=right|12,08|| align=right|3,639||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3288 Seleucus||1982 DV|| align=right|15,3|| align=right|2,033|| align=right|0,458|| align=right|5,94|| align=right|2,898||AMR||28. februar 1982||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3289 Mitani||1934 RP|| align=right|14,2|| align=right|2,327|| align=right|0,209|| align=right|1,77|| align=right|3,549||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3290 Azabu||1973 SZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,974|| align=right|0,128|| align=right|2,77|| align=right|7,920||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3291 Dunlap||1982 VX3|| align=right|12,9|| align=right|3,148|| align=right|0,104|| align=right|2,00|| align=right|5,583||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3292 Sather||2631 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,177|| align=right|1,58|| align=right|5,614||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3293 Rontaylor||4650 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,15|| align=right|3,714||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3294 Carlvesely||6563 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,699|| align=right|0,068|| align=right|6,97|| align=right|4,434||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3295 Murakami||1950 DH|| align=right|12,9|| align=right|2,695|| align=right|0,255|| align=right|8,83|| align=right|4,424||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3296 Bosque Alegre||1975 SF|| align=right|12,2|| align=right|2,654|| align=right|0,196|| align=right|13,93|| align=right|4,324||MBA||30. september 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3297 Hong Kong||1978 WN14|| align=right|12,3|| align=right|3,136|| align=right|0,173|| align=right|2,38|| align=right|5,552||MBA||26. november 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3298 Massandra||1979 OB15|| align=right|13,5|| align=right|2,354|| align=right|0,193|| align=right|2,57|| align=right|3,611||MBA||21. julij 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3299 Hall||1980 TX5|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,079|| align=right|5,47|| align=right|3,443||MBA||10. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3300 McGlasson||1928 NA|| align=right|10,4|| align=right|3,158|| align=right|0,209|| align=right|18,78|| align=right|5,612||MBA||10. julij 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|3301 Jansje||1978 CT|| align=right|13,0|| align=right|2,234|| align=right|0,153|| align=right|5,07|| align=right|3,339||MBA||6. februar 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|3302 Schliemann||1977 RS6|| align=right|12,8|| align=right|2,453|| align=right|0,098|| align=right|3,39|| align=right|3,842||MBA||11. september 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3303 Merta||1967 UN|| align=right|11,8|| align=right|2,897|| align=right|0,071|| align=right|2,77|| align=right|4,931||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3304 Pearce||1981 EQ21|| align=right|13,2|| align=right|3,048|| align=right|0,283|| align=right|2,21|| align=right|5,321||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3305 Ceadams||1985 KB|| align=right|12,2|| align=right|2,603|| align=right|0,154|| align=right|13,47|| align=right|4,198||MBA||21. maj 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3306 Byron||1979 SM11|| align=right|12,7|| align=right|2,248|| align=right|0,145|| align=right|4,53|| align=right|3,370||MBA||24. september 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3307 Athabasca||1981 DE1|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,096|| align=right|6,38|| align=right|3,396||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3308 Ferreri||1981 EP|| align=right|11,5|| align=right|3,143|| align=right|0,187|| align=right|23,63|| align=right|5,571||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3309 Brorfelde||1982 BH|| align=right|13,9|| align=right|1,818|| align=right|0,054|| align=right|21,14|| align=right|2,451||MBA||28. januar 1982||Brorfelde||K. S. Jensen
|-
|3310 Patsy||1931 TS2|| align=right|10,8|| align=right|3,011|| align=right|0,056|| align=right|11,10|| align=right|5,224||MBA||9. oktober 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|3311 Podobed||1976 QM1|| align=right|12,1|| align=right|2,790|| align=right|0,038|| align=right|00,93|| align=right|4,660||MBA||26. avgust 1976||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3312 Pedersen||1984 SN|| align=right|11,4|| align=right|3,004|| align=right|0,122|| align=right|9,66|| align=right|5,207||MBA||24. september 1984||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|3313 Mendel||1980 DG|| align=right|12,3|| align=right|2,653|| align=right|0,134|| align=right|11,41|| align=right|4,321||MBA||19. februar 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|3314 Beals||1981 FH|| align=right|13,1|| align=right|2,219|| align=right|0,046|| align=right|7,41|| align=right|3,304||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3315 Chant||1984 CZ|| align=right|12,5|| align=right|2,640|| align=right|0,088|| align=right|10,03|| align=right|4,290||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3316 Herzberg||1984 CN1|| align=right|11,7|| align=right|3,112|| align=right|0,102|| align=right|8,42|| align=right|5,489||MBA||6. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3317 Paris||1984 KF|| align=right|8,3|| align=right|5,216|| align=right|0,126|| align=right|27,88|| align=right|11,91||JUT||26. maj 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3318 Blixen||1985 HB|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,047|| align=right|11,57|| align=right|5,221||MBA||23. april 1985||Brorfelde||K. Augustesen; P. Jensen
|-
|3319 Kibi||1977 EJ5|| align=right|12,1|| align=right|3,175|| align=right|0,150|| align=right|3,80|| align=right|5,657||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3320 Namba||1982 VZ4|| align=right|13,3|| align=right|2,460|| align=right|0,048|| align=right|4,07|| align=right|3,857||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3321 Dasha||1975 TZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|7,33|| align=right|4,062||MBA||3. oktober 1975||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3322 Lidiya||1975 XY1|| align=right|12,4|| align=right|2,393|| align=right|0,216|| align=right|23,48|| align=right|3,701||MBA||1. december 1975||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|3323 Turgenev||1979 SY9|| align=right|13,5|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|00,72|| align=right|4,101||MBA||22. september 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3324 Avsyuk||1983 CW1|| align=right|11,7|| align=right|2,700|| align=right|0,025|| align=right|10,76|| align=right|4,436||MBA||4. februar 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|3325 TARDIS||1984 JZ|| align=right|11,4|| align=right|3,182|| align=right|0,010|| align=right|22,27|| align=right|5,676||MBA||3. maj 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3326 Agafonikov||1985 FL|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,172|| align=right|3,39|| align=right|3,646||MBA||20. marec 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|3327 Campins||1985 PW|| align=right|11,8|| align=right|3,171|| align=right|0,102|| align=right|1,57|| align=right|5,647||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3328 Interposita||1985 QD1|| align=right|11,7|| align=right|3,019|| align=right|0,104|| align=right|11,47|| align=right|5,244||MBA||21. avgust 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|3329 Golay||1985 RT1|| align=right|11,4|| align=right|2,995|| align=right|0,089|| align=right|10,42|| align=right|5,183||MBA||12. september 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3330 Gantrisch||1985 RU1|| align=right|11,2|| align=right|3,146|| align=right|0,212|| align=right|10,29|| align=right|5,579||MBA||12. september 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|3331 Kvistaberg||1979 QS|| align=right|13,2|| align=right|2,420|| align=right|0,089|| align=right|3,56|| align=right|3,764||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|3332 Raksha||1978 NT1|| align=right|11,7|| align=right|2,547|| align=right|0,084|| align=right|14,86|| align=right|4,064||MBA||4. julij 1978||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3333 Schaber||1980 TG5|| align=right|11,8|| align=right|3,125|| align=right|0,229|| align=right|11,96|| align=right|5,523||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3334 Somov||1981 YR|| align=right|11,8|| align=right|2,850|| align=right|0,027|| align=right|3,27|| align=right|4,811||MBA||20. december 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3335 Quanzhou||1966 AA|| align=right|11,6|| align=right|2,611|| align=right|0,128|| align=right|13,30|| align=right|4,217||MBA||1. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|3336 Grygar||1971 UX|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,187|| align=right|00,86|| align=right|3,547||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3337 Milos||1971 UG1|| align=right|12,5|| align=right|2,843|| align=right|0,081|| align=right|1,99|| align=right|4,793||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3338 Richter||1973 UX5|| align=right|14,6|| align=right|2,147|| align=right|0,170|| align=right|00,74|| align=right|3,145||MBA||28. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3339 Treshnikov||1978 LB|| align=right|11,1|| align=right|3,177|| align=right|0,135|| align=right|17,81|| align=right|5,663||MBA||6. junij 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|3340 Yinhai||1979 TK|| align=right|13,7|| align=right|2,234|| align=right|0,194|| align=right|5,61|| align=right|3,339||MBA||12. oktober 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|3341 Hartmann||1980 OD|| align=right|12,6|| align=right|3,027|| align=right|0,235|| align=right|10,43|| align=right|5,266||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3342 Fivesparks||1982 BD3|| align=right|12,1|| align=right|3,141|| align=right|0,078|| align=right|6,19|| align=right|5,565||MBA||27. januar 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|3343 Nedzel||1982 HS|| align=right|13,3|| align=right|2,350|| align=right|0,310|| align=right|25,06|| align=right|3,603||MBA||28. april 1982||Socorro, Nova Mehika||Lincoln Laboratory ETS
|-
|3344 Modena||1982 JA|| align=right|12,9|| align=right|2,416|| align=right|0,119|| align=right|9,45|| align=right|3,755||MBA||15. maj 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|3345 Tarkovskij||1982 YC1|| align=right|11,6|| align=right|2,475|| align=right|0,188|| align=right|15,83|| align=right|3,893||MBA||23. december 1982||Krim–Naučnij||L. G. Karačkina
|-
|3346 Gerla||1951 SD|| align=right|11,1|| align=right|3,189|| align=right|0,045|| align=right|21,54|| align=right|5,694||MBA||27. september 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|3347 Konstantin||1975 VN1|| align=right|11,6|| align=right|3,135|| align=right|0,097|| align=right|4,77|| align=right|5,550||MBA||2. november 1975||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|3348 Pokryshkin||1978 EA3|| align=right|11,9|| align=right|3,171|| align=right|0,165|| align=right|10,40|| align=right|5,645||MBA||6. marec 1978||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3349 Manas||1979 FH2|| align=right|12,7|| align=right|2,739|| align=right|0,033|| align=right|4,25|| align=right|4,532||MBA||23. marec 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3350 Scobee||1980 PJ|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,205|| align=right|3,41|| align=right|3,514||MBA||8. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3351 Smith||1980 RN1|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,265|| align=right|13,21|| align=right|5,330||MBA||7. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3352 McAuliffe||1981 CW|| align=right|15,8|| align=right|1,879|| align=right|0,369|| align=right|4,78|| align=right|2,576||AMR||6. februar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3353 Jarvis||1981 YC|| align=right|13,5|| align=right|1,863|| align=right|0,085|| align=right|21,81|| align=right|2,543||MBA||20. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3354 McNair||1984 CW|| align=right|13,0|| align=right|2,325|| align=right|0,097|| align=right|6,42|| align=right|3,546||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3355 Onizuka||1984 CC1|| align=right|13,6|| align=right|2,187|| align=right|0,067|| align=right|4,07|| align=right|3,234||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3356 Resnik||1984 EU|| align=right|13,2|| align=right|2,194|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,248||MBA||6. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3357 Tolstikov||1984 FT|| align=right|11,5|| align=right|3,022|| align=right|0,062|| align=right|11,25|| align=right|5,253||MBA||21. marec 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3358 Anikushin||1978 RX|| align=right|12,3|| align=right|3,185|| align=right|0,202|| align=right|2,10|| align=right|5,684||MBA||1. september 1978||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3359 Purcari||1978 RA6|| align=right|14,1|| align=right|2,257|| align=right|0,123|| align=right|5,75|| align=right|3,390||MBA||13. september 1978||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|(3360)||1981 VA|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,744|| align=right|21,43|| align=right|3,877||APL||4. november 1981||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|3361 Orpheus||1982 HR|| align=right|19,03|| align=right|1,210|| align=right|0,323|| align=right|2,69|| align=right|1,330||APL PHA||24. april 1982||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|3362 Khufu||1984 QA|| align=right|18,3|| align=right|,990|| align=right|0,469|| align=right|9,92|| align=right|,985||ATN PHA||30. avgust 1984||Observatorij Palomar||R. S. Dunbar; M. A. Barucci
|-
|3363 Bowen||1960 EE|| align=right|12,0|| align=right|2,778|| align=right|0,098|| align=right|3,33|| align=right|4,629||MBA||6. marec 1960||Brooklyn||Indiana University
|-
|3364 Zdenka||1984 GF|| align=right|13,8|| align=right|2,199|| align=right|0,104|| align=right|5,55|| align=right|3,261||MBA||5. april 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3365 Recogne||1985 CG2|| align=right|12,1|| align=right|2,711|| align=right|0,177|| align=right|7,79|| align=right|4,464||MBA||13. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3366 Godel||1985 SD1|| align=right|11,3|| align=right|3,006|| align=right|0,081|| align=right|9,97|| align=right|5,211||MBA||22. september 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|3367 Alex||1983 CA3|| align=right|12,0|| align=right|2,786|| align=right|0,065|| align=right|5,33|| align=right|4,649||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3368 Duncombe||1985 QT|| align=right|11,3|| align=right|3,388|| align=right|0,090|| align=right|19,14|| align=right|6,235||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3369 Freuchen||1985 UZ|| align=right|12,0|| align=right|3,042|| align=right|0,138|| align=right|7,98|| align=right|5,306||MBA||18. oktober 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|3370 Kohsai||1934 CU|| align=right|14,0|| align=right|2,216|| align=right|0,110|| align=right|7,11|| align=right|3,299||MBA||4. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3371 Giacconi||1955 RZ|| align=right|12,3|| align=right|2,739|| align=right|0,014|| align=right|9,69|| align=right|4,533||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|3372 Bratijchuk||1976 SP4|| align=right|12,3|| align=right|2,698|| align=right|0,140|| align=right|3,29|| align=right|4,430||MBA||24. september 1976||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3373 Koktebelia||1978 QQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,131|| align=right|3,21|| align=right|3,366||MBA||31. avgust 1978||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3374 Namur||1980 KO|| align=right|13,0|| align=right|2,949|| align=right|0,019|| align=right|3,03|| align=right|5,064||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|3375 Amy||1981 JY1|| align=right|13,6|| align=right|2,172|| align=right|0,026|| align=right|1,08|| align=right|3,201||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3376 Armandhammer||1982 UJ8|| align=right|12,4|| align=right|2,349|| align=right|0,067|| align=right|6,34|| align=right|3,600||MBA||21. oktober 1982||Krim–Naučnij||L. V. Žuravleva
|-
|3377 Lodewijk||4122 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,914|| align=right|0,064|| align=right|1,30|| align=right|4,974||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3378 Susanvictoria||A922 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,317|| align=right|0,093|| align=right|8,08|| align=right|3,526||MBA||25. november 1922||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|3379 Oishi||1931 TJ1|| align=right|13,6|| align=right|2,356|| align=right|0,132|| align=right|2,86|| align=right|3,615||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3380 Awaji||1940 EF|| align=right|11,9|| align=right|2,844|| align=right|0,025|| align=right|3,25|| align=right|4,795||MBA||15. marec 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|3381 Mikkola||1941 UG|| align=right|13,2|| align=right|2,455|| align=right|0,205|| align=right|4,21|| align=right|3,846||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|3382 Cassidy||1948 RD|| align=right|13,2|| align=right|2,243|| align=right|0,184|| align=right|6,01|| align=right|3,358||MBA||7. september 1948||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|3383 Koyama||1951 AB|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,045|| align=right|14,61|| align=right|4,110||MBA||9. januar 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3384 Daliya||1974 SB1|| align=right|13,9|| align=right|2,386|| align=right|0,209|| align=right|2,76|| align=right|3,685||MBA||19. september 1974||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3385 Bronnina||1979 SK11|| align=right|12,8|| align=right|2,221|| align=right|0,041|| align=right|6,81|| align=right|3,310||MBA||24. september 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3386 Klementinum||1980 FA|| align=right|12,7|| align=right|2,837|| align=right|0,088|| align=right|2,17|| align=right|4,779||MBA||16. marec 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|3387 Greenberg||1981 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,602|| align=right|0,188|| align=right|12,86|| align=right|4,196||MBA||20. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3388 Tsanghinchi||1981 YR1|| align=right|12,8|| align=right|2,363|| align=right|0,201|| align=right|25,02|| align=right|3,632||MBA||21. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3389 Sinzot||1984 DU|| align=right|12,3|| align=right|2,772|| align=right|0,141|| align=right|7,07|| align=right|4,614||MBA||25. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3390 Demanet||1984 ES1|| align=right|13,5|| align=right|2,253|| align=right|0,116|| align=right|3,39|| align=right|3,381||MBA||2. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3391 Sinon||1977 DD3|| align=right|10,3|| align=right|5,294|| align=right|0,083|| align=right|14,88|| align=right|12,19||JUT||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3392 Setouchi||1979 YB|| align=right|14,2|| align=right|2,140|| align=right|0,281|| align=right|26,35|| align=right|3,130||MBA||17. december 1979||Kiso||H. Kosai; G. Sasaki
|-
|3393 Stur||1984 WY1|| align=right|12,8|| align=right|2,586|| align=right|0,067|| align=right|9,64|| align=right|4,157||MBA||28. november 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|3394 Banno||1986 DB|| align=right|13,4|| align=right|2,318|| align=right|0,197|| align=right|7,09|| align=right|3,529||MBA||16. februar 1986||Karasuyama||S. Inoda
|-
|3395 Jitka||1985 UN|| align=right|11,7|| align=right|2,792|| align=right|0,054|| align=right|4,04|| align=right|4,666||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|3396 Muazzez||A915 TE|| align=right|11,0|| align=right|3,379|| align=right|0,194|| align=right|8,40|| align=right|6,210||MBA||15. oktober 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|3397 Leyla||1964 XA|| align=right|13,6|| align=right|2,349|| align=right|0,300|| align=right|21,99|| align=right|3,601||MBA||8. december 1964||Flagstaff||R. Burnham; N. G. Thomas
|-
|3398 Stattmayer||1978 PC|| align=right|13,1|| align=right|2,287|| align=right|0,238|| align=right|24,20|| align=right|3,458||MBA||10. avgust 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3399 Kobzon||1979 SZ9|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,175|| align=right|00,14|| align=right|5,460||MBA||22. september 1979||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3400 Aotearoa||1981 GX|| align=right|14,1|| align=right|1,936|| align=right|0,099|| align=right|20,23|| align=right|2,693||MBA||2. april 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3401 Vanphilos||1981 PA|| align=right|12,6|| align=right|2,368|| align=right|0,360|| align=right|21,81|| align=right|3,643||MBA||1. avgust 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|3402 Wisdom||1981 PB|| align=right|15,2|| align=right|2,132|| align=right|0,280|| align=right|4,86|| align=right|3,113||MBA||5. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3403 Tammy||1981 SW|| align=right|13,0|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|4,58|| align=right|3,746||MBA||25. september 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|3404 Hinderer||1934 CY|| align=right|12,9|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|10,05|| align=right|4,354||MBA||4. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3405 Daiwensai||1964 UQ|| align=right|12,2|| align=right|2,611|| align=right|0,114|| align=right|13,18|| align=right|4,219||MBA||30. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3406 Omsk||1969 DA|| align=right|11,3|| align=right|2,796|| align=right|0,133|| align=right|8,37|| align=right|4,675||MBA||21. februar 1969||Krim–Naučnij||B. A. Burnaševa
|-
|3407 Jimmysimms||1973 DT|| align=right|12,3|| align=right|2,686|| align=right|0,157|| align=right|13,09|| align=right|4,402||MBA||28. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3408 Shalamov||1977 QG4|| align=right|13,2|| align=right|2,373|| align=right|0,228|| align=right|2,86|| align=right|3,655||MBA||18. avgust 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3409 Abramov||1977 RE6|| align=right|12,0|| align=right|2,855|| align=right|0,083|| align=right|1,40|| align=right|4,824||MBA||9. september 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3410 Vereshchagin||1978 SZ7|| align=right|13,2|| align=right|2,261|| align=right|0,097|| align=right|4,74|| align=right|3,399||MBA||26. september 1978||Krim–Naučnij||L. V. Žuravleva
|-
|3411 Debetencourt||1980 LK|| align=right|13,6|| align=right|2,244|| align=right|0,118|| align=right|5,39|| align=right|3,360||MBA||2. junij 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|3412 Kafka||1983 AU2|| align=right|13,3|| align=right|2,225|| align=right|0,105|| align=right|2,98|| align=right|3,319||MBA||10. januar 1983||Observatorij Palomar||R. Kirk; D. Rudy
|-
|3413 Andriana||1983 CB3|| align=right|13,4|| align=right|2,252|| align=right|0,128|| align=right|5,80|| align=right|3,380||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3414 Champollion||1983 DJ|| align=right|13,8|| align=right|2,190|| align=right|0,101|| align=right|5,30|| align=right|3,241||MBA||19. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3415 Danby||1928 SL|| align=right|10,8|| align=right|3,962|| align=right|0,249|| align=right|1,37|| align=right|7,884||HLD||22. september 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3416 Dorrit||1931 VP|| align=right|13,7|| align=right|1,918|| align=right|0,207|| align=right|22,07|| align=right|2,656||MBA||8. november 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3417 Tamblyn||1937 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,225|| align=right|7,95|| align=right|3,775||MBA||1. april 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3418 Izvekov||1973 QZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,167|| align=right|0,180|| align=right|1,90|| align=right|5,635||MBA||31. avgust 1973||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|3419 Guth||1981 JZ|| align=right|10,7|| align=right|3,210|| align=right|0,064|| align=right|17,56|| align=right|5,749||MBA||8. maj 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|3420 Standish||1984 EB|| align=right|11,9|| align=right|3,107|| align=right|0,074|| align=right|14,29|| align=right|5,475||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3421 Yangchenning||1975 WK1|| align=right|13,5|| align=right|2,234|| align=right|0,093|| align=right|2,47|| align=right|3,339||MBA||26. november 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|3422 Reid||1978 OJ|| align=right|12,4|| align=right|2,692|| align=right|0,152|| align=right|13,94|| align=right|4,416||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|3423 Slouka||1981 CK|| align=right|12,2|| align=right|3,052|| align=right|0,108|| align=right|00,43|| align=right|5,331||MBA||9. februar 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|3424 Nusl||1982 CD|| align=right|12,7|| align=right|2,548|| align=right|0,074|| align=right|6,76|| align=right|4,066||MBA||14. februar 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|3425 Hurukawa||1929 BD|| align=right|10,9|| align=right|3,000|| align=right|0,091|| align=right|9,24|| align=right|5,195||MBA||29. januar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3426 Seki||1932 CQ|| align=right|12,5|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|13,16|| align=right|4,239||MBA||5. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3427 Szentmartoni||1938 AD|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,136|| align=right|2,61|| align=right|3,444||MBA||6. januar 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|3428 Roberts||1952 JH|| align=right|12,0|| align=right|2,665|| align=right|0,165|| align=right|8,85|| align=right|4,349||MBA||1. maj 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|3429 Chuvaev||1974 SU1|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,190|| align=right|1,33|| align=right|3,580||MBA||19. september 1974||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3430 Bradfield||1980 TF4|| align=right|12,4|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|4,44|| align=right|4,581||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3431 Nakano||1984 QC|| align=right|10,3|| align=right|3,096|| align=right|0,041|| align=right|12,26|| align=right|5,445||MBA||24. avgust 1984||Geisei||T. Seki
|-
|3432 Kobuchizawa||1986 EE|| align=right|11,5|| align=right|3,197|| align=right|0,244|| align=right|13,16|| align=right|5,715||MBA||7. marec 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu; T. Urata
|-
|3433 Fehrenbach||1963 TJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,394|| align=right|0,187|| align=right|4,53|| align=right|3,704||MBA||15. oktober 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|3434 Hurless||1981 VO|| align=right|13,0|| align=right|2,643|| align=right|0,230|| align=right|3,45|| align=right|4,296||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3435 Boury||1981 XC2|| align=right|12,9|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|7,72|| align=right|3,543||MBA||2. december 1981||Haute Provence||F. Dossin
|-
|3436 Ibadinov||1976 SS3|| align=right|12,1|| align=right|2,864|| align=right|0,057|| align=right|1,74|| align=right|4,847||MBA||24. september 1976||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3437 Kapitsa||1982 UZ5|| align=right|13,4|| align=right|2,272|| align=right|0,076|| align=right|3,95|| align=right|3,423||MBA||20. oktober 1982||Krim–Naučnij||L. G. Karačkina
|-
|3438 Inarradas||1974 SD5|| align=right|11,7|| align=right|3,052|| align=right|0,197|| align=right|15,29|| align=right|5,332||MBA||21. september 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3439 Lebofsky||1983 RL2|| align=right|12,5|| align=right|2,745|| align=right|0,135|| align=right|4,75|| align=right|4,547||MBA||4. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3440 Stampfer||1950 DD|| align=right|12,1|| align=right|2,803|| align=right|0,059|| align=right|7,54|| align=right|4,693||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3441 Pochaina||1969 TS1|| align=right|12,2|| align=right|3,114|| align=right|0,180|| align=right|2,77|| align=right|5,494||MBA||8. oktober 1969||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3442 Yashin||1978 TO7|| align=right|11,4|| align=right|3,150|| align=right|0,138|| align=right|12,23|| align=right|5,590||MBA||2. oktober 1978||Krim–Naučnij||L. V. Žuravleva
|-
|3443 Leetsungdao||1979 SB1|| align=right|13,3|| align=right|2,393|| align=right|0,307|| align=right|12,69|| align=right|3,701||MBA||26. september 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|3444 Stepanian||1980 RJ2|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,266|| align=right|6,46|| align=right|4,083||MBA||7. september 1980||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3445 Pinson||1983 FC|| align=right|12,2|| align=right|2,688|| align=right|0,128|| align=right|11,29|| align=right|4,407||MBA||16. marec 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|3446 Combes||1942 EB|| align=right|13,3|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|7,68|| align=right|3,664||MBA||12. marec 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3447 Burckhalter||1956 SC|| align=right|12,6|| align=right|1,991|| align=right|0,029|| align=right|20,72|| align=right|2,809||MBA||29. september 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|3448 Narbut||1977 QA5|| align=right|13,1|| align=right|2,193|| align=right|0,118|| align=right|3,39|| align=right|3,248||MBA||22. avgust 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3449 Abell||1978 VR9|| align=right|12,4|| align=right|3,077|| align=right|0,162|| align=right|2,05|| align=right|5,397||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3450 Dommanget||1983 QJ|| align=right|12,5|| align=right|2,745|| align=right|0,065|| align=right|6,47|| align=right|4,546||MBA||31. avgust 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|3451 Mentor||1984 HA1|| align=right|8,1|| align=right|5,094|| align=right|0,069|| align=right|24,71|| align=right|11,50||JUT||19. april 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3452 Hawke||1980 OA|| align=right|13,2|| align=right|2,270|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|3,418||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3453 Dostoevsky||1981 SS5|| align=right|11,8|| align=right|2,388|| align=right|0,086|| align=right|4,52|| align=right|3,690||MBA||27. september 1981||Krim–Naučnij||L. G. Karačkina
|-
|3454 Lieske||1981 WB1|| align=right|13,6|| align=right|2,268|| align=right|0,158|| align=right|5,37|| align=right|3,416||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3455 Kristensen||1985 QC|| align=right|12,7|| align=right|2,244|| align=right|0,065|| align=right|3,56|| align=right|3,360||MBA||20. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3456 Etiennemarey||1985 RS2|| align=right|13,7|| align=right|2,165|| align=right|0,016|| align=right|1,78|| align=right|3,184||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3457 Arnenordheim||1985 RA3|| align=right|11,8|| align=right|2,855|| align=right|0,056|| align=right|3,25|| align=right|4,823||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3458 Boduognat||1985 RT3|| align=right|12,8|| align=right|2,450|| align=right|0,155|| align=right|2,13|| align=right|3,835||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3459 Bodil||1986 GB|| align=right|12,9|| align=right|2,245|| align=right|0,171|| align=right|5,23|| align=right|3,364||MBA||2. april 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3460 Ashkova||1973 QB2|| align=right|12,3|| align=right|3,199|| align=right|0,213|| align=right|2,38|| align=right|5,721||MBA||31. avgust 1973||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|3461 Mandelshtam||1977 SA1|| align=right|13,2|| align=right|2,379|| align=right|0,136|| align=right|3,25|| align=right|3,668||MBA||18. september 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3462 Zhouguangzhao||1981 UA10|| align=right|13,3|| align=right|2,453|| align=right|0,215|| align=right|5,80|| align=right|3,841||MBA||25. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3463 Kaokuen||1981 XJ2|| align=right|13,2|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|3,03|| align=right|3,828||MBA||3. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3464 Owensby||1983 BA|| align=right|13,4|| align=right|2,241|| align=right|0,044|| align=right|6,78|| align=right|3,353||MBA||16. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3465 Trevires||1984 SQ5|| align=right|13,3|| align=right|2,315|| align=right|0,052|| align=right|6,07|| align=right|3,521||MBA||20. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3466 Ritina||1975 EA6|| align=right|13,3|| align=right|2,338|| align=right|0,160|| align=right|1,77|| align=right|3,575||MBA||6. marec 1975||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3467 Bernheim||1981 SF2|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,149|| align=right|4,11|| align=right|3,742||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3468 Urgenta||1975 AM|| align=right|11,7|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|11,01|| align=right|5,244||MBA||7. januar 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3469 Bulgakov||1982 UL7|| align=right|11,0|| align=right|3,019|| align=right|0,084|| align=right|9,24|| align=right|5,245||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3470 Yaronika||1975 ES|| align=right|13,1|| align=right|2,347|| align=right|0,145|| align=right|2,56|| align=right|3,594||MBA||6. marec 1975||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3471 Amelin||1977 QK2|| align=right|11,3|| align=right|3,190|| align=right|0,058|| align=right|15,39|| align=right|5,697||MBA||21. avgust 1977||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3472 Upgren||1981 EJ10|| align=right|13,6|| align=right|2,725|| align=right|0,177|| align=right|4,49|| align=right|4,497||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3473 Saporo||A924 EG|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|00,97|| align=right|3,633||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3474 Linsley||1962 HE|| align=right|13,0|| align=right|2,556|| align=right|0,210|| align=right|5,98|| align=right|4,085||MBA||27. april 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|3475 Fichte||1972 TD|| align=right|10,8|| align=right|3,172|| align=right|0,130|| align=right|15,02|| align=right|5,648||MBA||4. oktober 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3476 Dongguan||1978 UF2|| align=right|11,9|| align=right|3,161|| align=right|0,195|| align=right|21,62|| align=right|5,618||MBA||28. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3477 Kazbegi||1979 KH|| align=right|13,2|| align=right|2,346|| align=right|0,113|| align=right|6,72|| align=right|3,593||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|3478 Fanale||1979 XG|| align=right|12,8|| align=right|2,237|| align=right|0,164|| align=right|3,84|| align=right|3,344||MBA||14. december 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3479 Malaparte||1980 TQ|| align=right|11,4|| align=right|3,048|| align=right|0,100|| align=right|12,51|| align=right|5,322||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3480 Abante||1981 GB|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,276|| align=right|3,74|| align=right|5,342||MBA||1. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3481)||1982 DS6|| align=right|13,2|| align=right|2,241|| align=right|0,143|| align=right|5,49|| align=right|3,354||MBA||19. februar 1982||Xinglong||Peking Observatory
|-
|3482 Lesnaya||1975 VY4|| align=right|12,2|| align=right|2,786|| align=right|0,170|| align=right|4,70|| align=right|4,649||MBA||2. november 1975||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|3483 Svetlov||1976 YP2|| align=right|13,4|| align=right|1,933|| align=right|0,125|| align=right|23,62|| align=right|2,687||MBA||16. december 1976||Krim–Naučnij||L. I. Černih
|-
|3484 Neugebauer||1978 NE|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|15,35|| align=right|4,165||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|3485 Barucci||1983 NU|| align=right|12,6|| align=right|2,441|| align=right|0,167|| align=right|1,81|| align=right|3,812||MBA||11. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3486 Fulchignoni||1984 CR|| align=right|13,5|| align=right|2,432|| align=right|0,182|| align=right|3,21|| align=right|3,792||MBA||5. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3487 Edgeworth||1978 UF|| align=right|12,8|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|12,45|| align=right|4,208||MBA||28. oktober 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|3488 Brahic||1980 PM|| align=right|13,0|| align=right|2,606|| align=right|0,184|| align=right|14,15|| align=right|4,207||MBA||8. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3489 Lottie||1983 AT2|| align=right|13,2|| align=right|2,408|| align=right|0,097|| align=right|6,33|| align=right|3,737||MBA||10. januar 1983||Observatorij Palomar||K. Herkenhoff; G. Ojakangas
|-
|3490 Solc||1984 SV|| align=right|13,4|| align=right|2,401|| align=right|0,118|| align=right|5,89|| align=right|3,720||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3491 Fridolin||1984 SM4|| align=right|12,4|| align=right|2,796|| align=right|0,094|| align=right|4,01|| align=right|4,675||MBA||30. september 1984||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3492 Petra-Pepi||1985 DQ|| align=right|11,8|| align=right|2,615|| align=right|0,147|| align=right|13,61|| align=right|4,229||MBA||16. februar 1985||Kleť||M. Mahrová
|-
|3493 Stepanov||1976 GR6|| align=right|13,4|| align=right|2,204|| align=right|0,088|| align=right|5,98|| align=right|3,272||MBA||3. april 1976||Krim–Naučnij||N. S. Černih
|-
|3494 Purple Mountain||1980 XW|| align=right|12,7|| align=right|2,350|| align=right|0,131|| align=right|5,84|| align=right|3,603||MBA||7. december 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3495 Colchagua||1981 NU|| align=right|11,4|| align=right|3,217|| align=right|0,122|| align=right|2,48|| align=right|5,768||MBA||2. julij 1981||Cerro El Roble||L. E. Gonzalez
|-
|3496 Arieso||1977 RC|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,460|| align=right|29,63|| align=right|4,473||MBA||5. september 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3497 Innanen||1941 HJ|| align=right|12,0|| align=right|2,689|| align=right|0,152|| align=right|11,31|| align=right|4,409||MBA||19. april 1941||Turku||L. Oterma
|-
|3498 Belton||1981 EG14|| align=right|13,5|| align=right|2,355|| align=right|0,102|| align=right|6,24|| align=right|3,614||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3499 Hoppe||1981 VW1|| align=right|12,3|| align=right|3,103|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|5,464||MBA||3. november 1981||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|3500 Kobayashi||A919 SD|| align=right|12,7|| align=right|2,241|| align=right|0,197|| align=right|4,26|| align=right|3,353||MBA||18. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov